Кристианстед:
 Кристианстед — город, расположенный в центральной части острова Санта-Крус.
 Кристианстед — национальный исторический объект США на территории Американских Виргинских островов.

См. также 
 Кристианстад